İskenderun (district), een district in het zuiden van Turkije
İskenderun (stad), een stad in dit district